Футбольная лига Англии в сезоне 1947/48 — 50-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии по итогам сезона в шестой раз в своей истории стал лондонский клуб «Арсенал». Второй дивизион выиграл «Бирмингем Сити», Третий северный дивизион — «Линкольн Сити», Третий южный дивизион — «Куинз Парк Рейнджерс».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий северный дивизион

Результаты матчей

Третий южный дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1947/48 на RSSSF.com 

1947
Футбол в Англии в сезоне 1947/1948
Английский чемпионат
Английский чемпионат